Фантомас (фильм, 1913)
 Фантомас (фильм, 1920)
 Фантомас (фильм, 1932)
 Фантомас (фильм, 1947)
 Фантомас (фильм, 1964)
 Фантомас разбушевался
 Фантомас против Скотланд-Ярда
 Фантомас (фильм, 1980)

Ссылки 
 д/ф «Двое против Фантомаса. Де Фюнес - Кенигсон» (об аспектах озвучивания; РТР)